Brack steht für:

 Brack, auch Bracke oder Brake, durch Deichbruch bei einer Sturmflut entstandener See oder Teich
 BRACK.CH, Schweizer Onlineshop, siehe Competec

Brack ist der Familienname folgender Personen:
 Alistair Brack (1940–2014), schottischer Fußballspieler
 Antonio Brack Egg (1940–2014), peruanischer Agrarwissenschaftler, Ökologe und Umweltminister
 Arthur Brack (1922–1996), Schweizer Bildhauer
 Bill Brack (William Brack; * 1935), kanadischer Autorennfahrer
 Daniel Brack (* 1981), deutscher Handballspieler
 Emil Brack (1860–1906), deutscher Genremaler und Aquarellist
 Friedrich Adolf Brack (1827–1893), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Fritz Brack (1896–?), deutscher Politiker (KPD)

 Gustav Brack (1892–1953), deutscher Kaufmann, Gewerkschaftsfunktionär, Landespolitiker (SPD/BDS/SED) und Versicherungsdirektor
 Hanna Brack (1873–1955), Schweizer Lehrerin
 J. Allen Brack (* ?), US-amerikanischer Spieleentwickler
 John Brack (Maler) (1920–1991), australischer Maler
 John Brack (1950–2006), Schweizer Country- und Gospel-Sänger
 Kaspar Brack (?–1618), deutscher Zisterzienserabt
 Katrin Brack (* 1958), deutsche Bühnenbildnerin
 Koen Brack (* 1981), niederländischer Fußballspieler
 Lis Brack-Bernsen (* 1946), dänisch-schweizerische Wissenschaftshistorikerin
 Max Brack (1878–1950), Schweizer Maler
 Robert Brack (Ronald Gutberlet; * 1959), deutscher Krimiautor
 Roland Brack (* 1972), Schweizer Unternehmer
 Rolf Brack (* 1953), deutscher Handballtrainer
 Rudolf Brack (* 1941), Schweizer Schwimmer
 Udo B. Brack (1941–2002), deutscher Klinischer Psychologe
 Viktor Brack (1904–1948), deutscher nationalsozialistischer Funktionär und hingerichteter Kriegsverbrecher
 Walter Brack (1880–1919), deutscher Schwimmer
 Wenzeslaus Brack (?–1495), Frühhumanist und Wörterbuchautor

Siehe auch:
 Bracke
 Braack
 Braque
 Brac
 Brak (Begriffsklärung)
 Bräck
 Bragg
 Brag (Begriffsklärung)
 Prack